Појам Охајо може да се односи на:
 Охајо, савезна америчка држава
 Охајо (река), река у САД
 Охајо (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 класа подморница Охајо